Мехдиабад () — посёлок в Мехдиабадском административно-территориальном округе Апшеронского района Азербайджана.

Этимология 
В 1966 году посёлку присвоено имя Мехдиабад в честь Героя Советского Союза, знаменитого партизана-разведчика Мехти Гусейн-заде (1918—1944).

История 
В 1956 году на территории Кировского района города Баку был заложен новый виноградарский совхоз, при котором в 1958 году был построен новый поселок. 

4 января 1963 года посёлок передан в состав новообразованного Апшеронского района. Согласно административному делению 1977 года посёлок Мехдиабад входил в Дигяхский поселковый совет Апшеронского района, но к 1982 году поселку предоставлен свой поселковый совет.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Мехдиабадского административно-территориального округа был учрежден Мехдиабадский муниципалитет Апшеронского района.

География 
Посёлок находится в 15 км от райцентра Хырдалан и в 17 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Бинагади.

Посёлок находится на высоте 66 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население посёлка состоит преимущественно из переселенцев и беженцев из Армянской ССР в 1960—1990 годах.

Население преимущественно занято в виноградарстве и промышленности.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,7 °C. В посёлке полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в посёлке располагались виноградарский совхоз, винодельческий цех, средняя школа, библиотека, киноустановка, медицинский пункт.

В посёлке расположены винный завод, кирпичная фабрика, почтовое отделение, 3 средних школы, детская музыкальная школа, дом культуры, библиотека, врачебный пункт, дворец счастья, полицейский участок, мечеть.

В посёлке находится памятник жертвам Черного января.

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Апшеронского района (Азербайджан)